Valószínűleg női birtokosra (például királynéra) vagy Szűz Mária patrocíniumára (Boldogasszony) utaló helynevek

Asszonyteleke középkori birtok, Csallóközaranyos, Örsújfalu majd Komárom része
Asszontelke (1338), Bereg vármegye
Asszonytelke puszta / Boldogasszonytelke puszta, Magyarhomorog határában, Bihar vármegye
Boldogasszonytelke, Szerbia, Vajdaság
Boldogasszonytelke, Békés megye
Machala-Asszonytelek (1156), Dunamocs korábbi középkori neve
Szent-Mária-asszonytelke (1334), Almásszentmária része, Románia, Szilágy megye